Az 1993-as női vízilabda-Európa-bajnokságnak Nagy-Britanniában Leeds adott otthont 1993. július 31. és augusztus 7. között. Vízilabdában ez volt az ötödik női Európa-bajnokság. A tornát a holland válogatott nyerte, amely a negyedik Eb-címét szerezte. A magyar csapat bronzérmet szerzett.

Lebonyolítás 
A 12 csapat két darab hatos csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét, az első két helyezett jutott tovább az elődöntőbe. Az elődöntő győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek. A további helyezettek a többi helyosztó mérkőzésen mérkőzhetett.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1993-as férfi vízilabda-Európa-bajnokság

N1993
Európa-bajnokság N